Северо-Западный фронт (СЗФ):
 Северо-Западный фронт (Первая мировая война) (1914—1915) — оперативно-стратегическое объединение вооружённых сил Российской империи во время Первой мировой войны.
 Северо-Западный фронт (Белое движение) (1918—1920) — оперативно-стратегическое объединение вооружённых антибольшевистских сил на северо-западе России во время Гражданской войны.
 Северо-Западный фронт (Польско-украинская война) (1918—1919) — оперативно-стратегическое объединение частей Украинской народной республики на Волыни во время Польско-украинской войны 1918—1919 годов.
 Северо-Западный фронт (Советско-финская война) (1939—1940) — оперативно-стратегическое объединение вооружённых сил СССР во время Советско-финской войны 1939—1940 годов.
 Северо-Западный фронт (Великая Отечественная война) (1941—1943) — оперативно-стратегическое объединение вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.